Dit is de wereldranglijst van november 1993 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 november 1993.

Mannen 11